

Cinema
 Ritorno al presente – film del 2022 diretto da Toni Fornari e Andrea Maia

Musica
 Ritorno al presente – album di Paola Turci del 1990.

Televisione
 Ritorno al presente – episodio della prima stagione di Darkwing Duck.
 Ritorno al presente – reality show di Rai 1 del 2005.
 Ritorno al presente – episodio della quarta stagione di Futurama.
 Ritorno al presente – programma di Rai Storia del 2011.